Cabezo (del latín capitĭum, de caput, cabeza) hace referencia a varios artículos:

Geografía física
Cabezo (hidrografía), banco de arena;
Cabezo (orografía), un tipo de cerro;

Lugares
Cabezo Gordo, elevación orográfica situada en la depresión litoral constituida por el Campo de Cartagena - Mar Menor, en la Región de Murcia (España);
Cabezo Beaza, restos de un volcán extinguido del municipio de Cartagena, en la región de Murcia (España);
Cabezo María, cono volcánico en el municipio de Antas, provincia de Almería;

Divisiones administrativas 
Cabezo, alquería en la provincia de Cáceres;
Cabezo de Torres, localidad perteneciente al municipio de Murcia, en España;

Yacimientos arqueológicos 
Cabezo de Alcalá, en las cercanías de Azaila, Aragón. 
Yacimiento arqueológico de Cabezo Lucero, provincia de Alicante
Cabezo Redondo, cercano a Villena, provincia de Alicante;
Cabeço das Fráguas, en Portugal;

Referencias